Иван Нильсен (; родился 9 октября 1957 года, Фредериксберг, Дания) — датский футболист, защитник известный по выступлениям за «Фейеноорд», «ПСВ» и сборную Дании. Участник Чемпионата мира 1986, а также чемпионатов Европы 1980 и 1984 годов. В 1993 году Нильсен начал тренерскую карьеру.

Клубная карьера 
Нильсен начал карьеру в клубе «Фремад Амагер». В 1975 году он дебютировал за команду в первом дивизионе. По окончании года клуб вылетел во второй дивизион, но Иван остался и выступал за «Фремад Амагер» ещё три года. В 1979 году Нильсен перешёл в нидерландский «Фейеноорд». В 1980 году он завоевал с клубом Кубок Нидерландов. Через три года Иван вновь стал обладателем национального кубка, а также выиграл первенство Эредивизи. За Фейеноорд он провёл семь сезонов, сыграв более 200 матчей во всех турнирах.

В 1986 году Нильсен перешёл в ПСВ. С новым клубом он ещё трижды завоевал Кубок Нидерландов и стал чемпионом страны. В 1988 году Иван реализовал один из послематчевых пенальти в финале Кубка чемпионов против «Бенфики» и завоевал самый главный клубный трофей Европы. В 1990 году он вернулся на родину, где непродолжительное время выступал за «Фремад Амагер» и Б-1903. В 1992 году Нильсен подписал контракт с «Копенгагеном». В 1993 году он впервые выиграл датскую Суперлигу. В 1993 году Иван перешёл в «Нествед», где и завершил карьеру спустя полгода.

Международная карьера 
19 ноября 1980 года в отборочном матче мирового первенства 1982 против сборной Люксембурга Нильсен дебютировал за сборную Дании. В 1984 году Иван был включен в заявку на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он принял участие во всех матчах датчан, сыграв против Испании, Бельгии, Югославии и хозяев турнира.

В 1986 году он попал в заявку на участие в чемпионате мира в Мексике. Нильсен сыграл в матчах против сборных Уругвая, Шотландии и Испании.

В 1988 году Иван во второй раз принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл во всех трёх поединках своей команды — против Испании, Италии и хозяев соревнований сборной Германии.

Достижения 
Командные

 «Фейеноорд»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1984
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1980
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1984

 ПСВ
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1987
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1988
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1989
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1988
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1989
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1990
 Обладатель Кубка чемпионов — 1987/1988

 «Копенгаген»
  Чемпионат Дании по футболу — 1992/93

Примечания

Ссылки 
 
 Danish national team profile 
 F.C. Copenhagen profile
 ShowStars profile
 Company profile 
 Feyenoord-online profile
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Б 1903»
Игроки ФК «Нествед»
Игроки ФК «Копенгаген»
Футбольные тренеры Дании
Тренеры ФК «Нествед»‎